Jordanowo ist der Name folgender Orte:

 Jordanowo (Oblast Silistra), ein Dorf in Bulgarien 
 Jordanowo (Świebodzin), ein Dorf der Gemeinde Świebodzin in Polen
 Jordanowo (Złotniki Kujawskie), ein Dorf der Gemeinde Złotniki Kujawskie in Polen

Siehe auch:
 Jordanów (Begriffsklärung)